

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Charles Eldridge (1854 - 1922), acteur américain ;
 Ernest Eldridge (1897-1937), pilote de course britannique ;
 Florence Eldridge (1901 - 1988), actrice américaine ;
 Joe Eldridge (1982-), coureur cycliste américain ;
 Raquel Eldridge (1976 -), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 Roy Eldridge (1911 - 1989), trompettiste, chanteur et chef d'orchestre américain de jazz.

Marine militaire 
 , destroyer d'escorte américain.

Toponyme 

 Eldridge, une ville du comté de Walker, en Alabama ;
 Eldridge, census-designated place située en Californie ;
 Eldridge, une ville du comté de Scott, en Iowa.